Wyniki Grand Prix Danii, piątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1995.

To pierwsze zawody o Wielką Nagrodę Danii.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Lars Gunnestad. W nawiasach podano numery stałe.

 (6) Marvyn Cox (Wielka Brytania)
 (12) Sam Ermolenko (Stany Zjednoczone)
 (11) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (8) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (18) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (13) Tomasz Gollob (Polska)
 (7) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (14) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (5) Tommy Knudsen (Dania)
 (2) Hans Nielsen (Dania)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (9) Josh Larsen (Stany Zjednoczone)
 (16) Lars Gunnestad (Norwegia)
 (3) Craig Boyce (Australia)
 (4) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (10) Jan Stæchmann (Dania)
 (15) Gary Havelock (Wielka Brytania)
 (17) Mikael Karlsson (Szwecja)

Wyniki

Opis 
Wielką Nagrodę Danii zgarnął Hans Nielsen. Duńczyk, dotychczasowy lider klasyfikacji, wygrał po raz pierwszy. Dzięki dobremu występowi, Tomasz Gollob (czwarty w GP Danii) podczas ostatniej rundy w Wielkiej Brytanii będzie walczył o pierwszy medal w mistrzostwach świata.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Danii
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1995
 Sezon żużlowy 1995

Dania
1995
1995 w Danii
Sport w Vojens